Маријано Ескобедо има више значења:

 Маријано Ескобедо (Акуња), насеље у савезној држави Коавила у Мексику
 Маријано Ескобедо, Ла Гвадалупе (Китупан), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Маријано Ескобедо, Сан Лорензо (Куизео), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Маријано Ескобедо, Лас Вентурас (Рајонес), насеље у савезној држави Нови Леон у Мексику
 Маријано Ескобедо (Сабинас Идалго), насеље у савезној држави Нови Леон у Мексику
 Маријано Ескобедо (Кахеме), насеље у савезној држави Сонора у Мексику
 Маријано Ескобедо, Клементе Борбон (Кахеме), насеље у савезној држави Сонора у Мексику
 Маријано Ескобедо, Хосе Лопез Перез (Кахеме), насеље у савезној држави Сонора у Мексику
 Маријано Ескобедо (Хенерал Плутарко Елијас Каљес), насеље у савезној држави Сонора у Мексику
 Маријано Ескобедо (Идалго), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику
 Маријано Ескобедо, Ла Азуфроса (Хименез), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику
 Маријано Ескобедо (Љера), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику
 Маријано Ескобедо (Коатепек), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Општина Маријано Ескобедо (Веракруз), општина у савезној држави Веракруз у Мексику
 Маријано Ескобедо (Маријано Ескобедо, Веракруз), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику